

Filmografia 
 Febbre da fieno (2010) — Da un'idea di
 Meglio se stai zitta (2013) — Produttore
 Monolith (2016) — Produttore

Collegamenti esterni